Argentina – rodzaj roślin z rodziny różowatych
 Argentina – rodzaj ryb z rodziny srebrzykowatych